Lisa Johansson är en ishockeyspelare från Nybro som spelar för 
AIK i Svenska damhockeyligan och för landslaget. Hennes moderklubb är Nybro Vikings där hennes pappa Lars tidigare spelat. Hon har ett SM-guld (2013) och ett SM-silver (2015) samt två brons från U18 VM. Säsongen 2016/2017 utsågs hon till årets spelare i SDHL. Hösten 2021 gjorde hon sin 400:e match i SDHL och blev därmed den spelare som gjort flest matcher i högsta serien genom tiderna. 2022 hade hon spelat 184 A-lagslandskamper samt 20 juniorlandskamper.

Klubbkarriär

Landslagskarriär

Referenser 
 

Födda 1992
Ishockeyspelare i Leksands IF:s A-lag för damer
Kvinnor
Levande personer
Personer från Nybro kommun
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Växjö Lakers
Svenska ishockeyspelare
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Sverige
Spelare i Luleå HF